Einsle ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Einsle (1801–1871), österreichischer Maler
 Hans Einsle (1914–?), deutscher Schriftsteller
 Patrick Einsle  (* 1987), deutscher Snookerspieler
 Sebastian Einsle, luxemburgischer Rennrad- und Mountainbikefahrer
 Siegrun Einsle (* 1958), deutsche Politikerin (CDU), MdL, siehe Siegrun Seidel
 Ulrich Einsle (1935–1996), deutscher Biologe